Test for Echo — шестнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, был издан в 1996 году. Альбом знаменует собой коду в карьере группы, после которой музыканты сделали перерыв на несколько лет, из-за трагедии в личной жизни Нила Пирта. В процессе записи альбома барабанщик исполнил большинство своих партий с использованием техники традиционного грипа, после того, как начал брать уроки у джаз-инструктора Фредди Грубера.

На обложке изображен инуксук, один из символов родины музыкантов — Канады. Инуксук — каменная фигура в форме человека созданная инуитами, она использовалась, чтобы отметить продовольственный тайник, охотничье угодье или место, где кто-то погиб.

Заглавный трек достиг вершины хит-парада Hot Mainstream Rock Tracks. «Driven» стала «визитной карточкой» для басиста Гедди Ли во время концертных выступлений, а «Resist» была переделана в акустическую песню и исполнялась в гастрольных турах: Vapor Trails и R30.

Список композиций 
Все песни написаны Нилом Пиртом, Алексом Лайфсоном и Гедди Ли, за исключением отмеченных.
 «Test for Echo» (группа «Rush» и Пай Дюбуа) — 5:56
 «Driven» — 4:27
 «Half the World» — 3:41
 «The Color of Right» — 4:48
 «Time and Motion» — 5:04
 «Totem» — 5:00
 «Dog Years» — 4:56
 «Virtuality» — 5:43
 «Resist» — 4:22
 «Limbo» — 5:28
 «Carve Away the Stone» — 4:05

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара
 Алекс Лайфсон — гитары (электрогитара и акустическая), мандолина
 Нил Пирт — ударные, перкуссия, цимбалы

Хит-парады

Сертификация

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Anthem Records